Freeburg (Pensilvânia)
Freeburg (Missouri)
Freeburg (Illinois)

Desambiguações de topônimos